Dallrymple är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn. Det kan ingå i geografiska namn.

Personer med efternamnet Dalrymple

 Alexander Dalrymple
 David Dalrymple, flera personer
 David Dalrymple, lord Hailes
 Dolly Dalrymple (1808–1864), australisk aborigin
 Ian Dalrymple
 James Dalrymple, flera personer
 John Dalrymple, flera personer
 John Dalrymple, 1:e earl av Stair (1648–1707)
John Dalrymple, 2:e earl av Stair (1673–1747)
John Dalrymple, 5:e earl av Stair (1720–1789)
John Dalrymple, 6:e earl av Stair (1749–1821)
John Dalrymple, 7:e earl av Stair (1784–1840)
John Dalrymple, 8:e earl av Stair (1771–1853)
John Dalrymple, 10:e earl av Stair (1819–1903)
John Dalrymple, 11:e earl av Stair (1848–1914)
John Dalrymple, 12:e earl av Stair (1879–1961)
John Dalrymple, 13:e earl av Stair (1906–1996)
John Dalrymple, 14:e earl av Stair (född 1961)
John Dalrymple (1726–1810), skotsk historiker
John Dalrymple (1734–1779), skotsk skriftställare
John Dalrymple (1744–1798), brittisk amiral
John Dalrymple (1803–1852), engelsk oftalmolog
John (Jack) Dalrymple, amerikansk politiker
 Theodore Dalrymple
 William Dalrymple

Skotska efternamn